Battsetseg () ist ein mongolischer Personenname.

Als Eigenname
 Sorondsonboldyn Battsetseg (* 1990), mongolische Ringkämpferin
 Baatarchüügiin Battsetseg (* 1976), mongolische Langstreckenläuferin 
 Battsetseg Tsagaan (* 1972; orig. Tsagaany Battsetseg), mongolisch-amerikanische Schachspielerin
 Altantsetsegiin Battsetseg, mongolische Ringkämpferin

Als Vatersname